Ламбертон има више значења:
 Ламбертон (Нови Мексико)
 Ламбертон (Тексас)
 Ламбертон (Мисисипи)
 Ламбертон (Северна Каролина)